Alfred Baeumler – filosofo tedesco
 Erich Bäumler – calciatore tedesco